SW steht als Abkürzung für:

 Air Namibia, als Flagcarrier die nationale Fluggesellschaft Namibias, Sitz in der Hauptstadt Windhoek nach dem IATA-Code
 Le Matériel électrique Schneider-Westinghouse, ein ehemaliger französischer Hersteller von Elektrotechnik
 Sandwedge, spezieller Golfschläger
 Schlauchwagen, ein Feuerwehrfahrzeug
 Schlüsselweite bei Schraubenschlüsseln
 Short Wave, Kurzwelle, Radiowellen, die in einem höheren Frequenzbereich als die Lang- und Mittelwellen liegen
 Sicherheitswache, war ein bewaffneter und uniformierter ziviler, jedoch nach militärischem Muster eingerichteter Wachkörper der Republik Österreich
 Software, nichtphysische Funktionsbestandteile eines Computers
 Sonderwagen, gepanzerte Kraftfahrzeuge der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizeien
 soziale Wohnkultur, einfache Möbel der 1950er Jahre
 Southern Winds (inoffizielle Abkürzung), eine ehemalige argentinische Fluggesellschaft, die in den 1990er und zu Beginn der 2000er Jahre die zweitgrößte Airline des Landes nach Aerolíneas Argentinas war
 Staatswald, Wälder im staatlichen Eigentum, zumeist gleichbedeutend mit Landesforst
 Star Wars, ein von dem Drehbuchautor, Produzenten und Regisseur George Lucas erdachtes Heldenepos
 Station-Wagon, andere Bezeichnung der Kombinationskraftwagen-Karosserieform
 Sportwagon, unter diesen Namen (früher auch Giardinetta) vertreibt der italienische Automobilbauer Alfa Romeo die Kombiversionen seiner Limousinen
 Stadtwerke, kommunale Versorgungsunternehmen
 Startwinde für den Windenstart von Segelflugzeugen
 Südwest, Himmelsrichtung
 den Postbezirk Southwest (Südwest-London) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

SW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Schweinfurt und Landkreis Schweinfurt
 Großbritannien: Aberdeen
 Österreich: Schwechat (Stadt, Landespolizeidirektion Niederösterreich – Polizeikommissariat Schwechat)
 Polen: kreisfreie Stadt Świętochłowice

SW als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Schweinfurt

sw steht als Abkürzung für:

 Songwriting, „Lieder schreiben“, Kompositionslehre in der Popmusik
 Swahili (Sprache), eine Bantusprache und die am weitesten verbreitete Verkehrssprache Ostafrikas, Sprachcode nach ISO 639-1

sw. steht für:

 schwach
 schwarz-weiß (manchmal auch: SW, S/W, sw, s/w)
 sowie (≈ und)
 südwestlich, siehe Südwest

Siehe auch:
 ESWE

Abkürzung